Guillaume Vincent peut désigner :
 Guillaume Vincent (né en 1977), metteur en scène et acteur ;
 Guillaume Vincent, réalisateur, auteur, producteur de films documentaires ;
 Guillaume Vincent (né en 1991), pianiste.